Ericus Andreæ, latinisering av Erik Andersson, kan avse:

Ericus Andreæ Salamontanus 
Ericus Andreæ (Jämtlands reformator)
Ericus Andreæ Björk

Se även
 Erik Andersson